El Torneig de Budapest 2019, conegut oficialment com a Hungarian Open 2019 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va disputar entre el 20 i el 28 d'abril del 2019 al Nemzeti Edzés Központ de Budapest, Hongria.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

ATP Tour 2019
Competicions esportives a Hongria
Tennis a Hongria
Esport a Budapest